FDM travel er et rejsebureau grundlagt i 1950 med speciale i individuelle kør-selv rejser og rejser med dansk rejseleder til bl.a. Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika og Østen. FDM travel har rejsebureauer i 8 danske byer - Lyngby, Roskilde, Næstved, Odense, Vejle, Aarhus, Viborg og Aalborg - og beskæftiger 80 medarbejdere. 
FDM travel er ejet af FDM.

Ekstern henvisning 
 FDM travel 

Rejsebureauer i Danmark
Travel